Erebia disjuncta är en fjärilsart som beskrevs av Embrik Strand 1915. Erebia disjuncta ingår i släktet Erebia och familjen praktfjärilar. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Praktfjärilar
disjuncta